

Geografia
 Bourgoin-Jallieu – comune francese situato nel dipartimento dell'Isère
 Cantone di Bourgoin-Jallieu-Nord – antico cantone francese dell'Arrondissement di La Tour-du-Pin
 Cantone di Bourgoin-Jallieu-Sud – antico cantone francese dell'Arrondissement di La Tour-du-Pin

Persone
 Aimé Gabriel Adolphe Bourgoin (1824-1874) - pittore francese
Jean Bourgoin (1913-1991) – direttore della fotografia francese
 Louise Bourgoin (1981) – attrice, conduttrice televisiva e modella francese

Altro
 Club sportif Bourgoin-Jallieu rugby – club francese di rugby a 15